Cieki w Polsce
 Plebański Potok – potok, dopływ Zdyni
 Plebański Potok – potok, dopływ Skawy

Przypisy